Miejscowości w USA:
 Adel – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Cook
 Adel – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Dallas
Gminy w USA:
 Adel (ang. Adel Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Dallas